Spitzer puede referirse a:

Apellido 
Spitzer es un apellido alemán, que se menciona principalmente en Austria, República Checa, Hungría, Rumania, Israel, y Estados Unidos.

 André Spitzer (1945, Rumania – 1972, Múnich), un maestro de esgrima y entrenador del equipo.
 Carlos Spitzer Ysbert (* 1956, Madrid), un actor de teatro, cine, televisión y doblaje.
 Eliot (Laurence) Spitzer (* 1959), un abogado y político estadounidense del Partido Demócrata.
 José S(pitzer-). Ysbert (* 1953, León), escritor, dramaturgo, crítico de cine.
 Leo Spitzer (1887, Viena – 1960, Forte de Marmi), un romanista e hispanista.
 Lyman Spitzer Jr. (1914, Toledo – 1997, Princeton), físico teórico estadounidense.
 El Spitzer Science Center (SSC)
 El Telescopio espacial Spitzer (SST)
 Rezső Seress, né Spitzer (1889, Budapest – 1968, Budapest), un pianista y compositor.
 Antonio "Tony" (José) Spitzer Ysbert (* 1950, Madrid), un actor español.

Otro 
 Una spitzer (munición) (<  «bala puntiaguda»), una bala aerodinámica utilizada en la mayoría de los cartuchos.